Aleksandr Sergueïevitch Ossipov - en russe :  et en  - (né le  à Nijni Taguil en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Spoutnik Nijni Taguil, il débute en senior avec l'équipe réserve du Gazovik Tioumen dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 2005. Il évolue deux saisons dans la Vyschaïa liga avant de découvrir la Ligue continentale de hockey avec l'Amour Khabarovsk en janvier 2010. Il remporte la Coupe Petrov 2022 avec le Roubine Tioumen.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie 2008.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
 2010 : nommé meilleur débutant du mois d'octobre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Gazovik Ouniver || Pervaïa Liga || 25|| 1|| 1|| 2|| 64|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Gazovik Ouniver || Pervaïa liga || 38|| 2|| 4|| 6|| 64|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Gazovik-SibGOuFK || Pervaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| Gazovik Tioumen || Vyschaïa liga || 52|| 8|| 4|| 12|| 146|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Gazovik Tioumen || Vyschaïa liga || 47|| 11|| 10|| 21|| 78|| 8|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Gazovik Tioumen || Vyschaïa liga || 26|| 6|| 4|| 10|| 40|| || || || ||
|-
|Amour Khabarovsk|| KHL|| 17|| 1|| 1|| 2|| 10|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Amour Khabarovsk || KHL|| 50|| 9|| 5|| 14|| 61|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Amourskie Tigry || MHL || 11|| 11|| 8|| 19|| 10|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2011-2012|| Amour Khabarovsk || KHL|| 24|| 9|| 5|| 14|| 8|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| rowspan=3|2012-2013 || Amour Khabarovsk || KHL || 42|| 12|| 6|| 18|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi || KHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || Ak Bars Kazan || KHL || 28|| 1|| 6|| 7|| 14|| 2|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Dinamo Moscou || KHL || 45|| 4|| 12|| 16|| 34|| 11|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 49|| 6|| 9|| 15|| 34|| 10|| 1|| 3|| 4|| 28
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 13|| 0|| 2|| 2|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 26|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 35|| 2|| 10|| 12|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 46|| 5|| 2|| 7|| 51|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2019-2020 || Admiral Vladivostok || KHL || 45 || 2|| 8|| 10|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 55 || 4 || 7 || 11 || 32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Roubine Tioumen || VHL || 51|| 13|| 15|| 28|| 36|| 20|| 1|| 9|| 10|| 12

Références 

Naissance en mars 1989
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk